hrabstwo Green (ang. Green County) w USA, w stanie Kentucky
 hrabstwo Green (ang. Green County) w USA, w stanie Wisconsin